В векторном анализе ве́кторный потенциа́л — это векторное поле, ротор которого равен заданному векторному полю. Он аналогичен скалярному потенциалу, который определяется как скалярное поле, градиент которого равен заданному векторному полю.

Формально, если  — векторное поле, векторным потенциалом называется векторное поле  такое, что
 

Если  является векторным потенциалом для поля , то из тождества
 
(дивергенция ротора равна нулю) следует
 
то есть  должно быть соленоидальным векторным полем.

Для любого соленоидального векторного поля, удовлетворяющего определённым условиям, существует векторный потенциал. В частности, его существование зависит от области, на которой определено поле — в случае многосвязной области потенциал вихревого поля обычно не существует.

Теорема 
Пусть
 
— дважды непрерывно дифференцируемое соленоидальное векторное поле. Предположим, что  убывает достаточно быстро при . Определим

 
Тогда  является векторным потенциалом для , то есть
 

Обобщением этой теоремы является разложение Гельмгольца, согласно которому любое векторное поле может быть представлено как сумма соленоидального векторного поля и безвихревого векторного поля.

Неоднозначность выбора потенциала 

Векторный потенциал соленоидального векторного поля определяется неоднозначно. Если  является векторным потенциалом для , также им является
 
где  — любая непрерывно дифференцируемая скалярная функция. Это является следствием того факта, что ротор градиента равен нулю.

В электродинамике это даёт неоднозначность при определении потенциалов электромагнитного поля и решается наложением на потенциал дополнительного условия калибровки.

Векторный потенциал в физике

Уравнения Максвелла 
Одним из способов записи уравнений Максвелла является формулировка в терминах векторного и скалярного потенциалов.
Векторный потенциал  вводится таким образом, что
  (в системе СИ).

При этом уравнение  удовлетворяется автоматически.

Подстановка выражения для  в
 
приводит к уравнению
 
согласно которому, так же как и в электростатике, вводится скалярный потенциал. Однако теперь в  вносят вклад и скалярный, и векторный потенциалы:

 

Из уравнения  следует
 

Используя равенство , уравнения для векторного и скалярного потенциалов можно записать в виде

Физический смысл векторного потенциала 

В классической электродинамике векторный потенциал достаточно часто трактовался как величина, не имеющая непосредственного физического смысла, формально вводимая лишь для удобства выкладок, хотя уже в структуре действия для классической электродинамики векторный потенциал входит таким прямым образом, что это наводит на мысль о его фундаментальном характере.

В квантовой теории это имеет прозрачный физический смысл прямого влияния векторного потенциала на фазу волновой функции движущейся в магнитном поле частицы. Более того, удалось поставить квантовые эксперименты, показавшие, что векторный потенциал доступен достаточно непосредственному в некотором смысле измерению (по крайней мере, речь идёт о том, что векторный потенциал может влиять наблюдаемым измеримым образом на квантовую частицу даже тогда, когда напряженность магнитного поля в областях, доступных частице, всюду равна нулю, то есть магнитное поле не может оказывать воздействие на частицу через напряженность, а лишь прямо — через векторный потенциал; см. Эффект Ааронова — Бома).

Подобно тому, как скалярный потенциал связан с понятием энергии, векторный потенциал обнаруживает тесную связь с понятием импульса. Так, в случае быстрого отключения магнитного поля частица, находившаяся в нём, получает дополнительный импульс qA.

См. также 
 Скалярный потенциал
 Основная теорема векторного анализа
 Векторный потенциал электромагнитного поля
 Вектор Герца
 Калибровка векторного потенциала

Векторный анализ
Потенциал